Кубок Йохана Кройфа 1999 года () — 10-й розыгрыш Суперкубка Нидерландов, в котором встречались чемпион страны сезона 1998/99 «Фейеноорд» и обладатель Кубка Нидерландов 1998/1999 «Аякс». Встреча состоялась 8 августа 1999 года в Амстердаме, на стадионе «Амстердам Арена».

Матч

Примечания

Ссылки 
 Отчёт

2000
Матчи ФК «Фейеноорд»
Матчи ФК «Аякс» Амстердам
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 1999 году
Август 1999 года
События 8 августа
Спортивные соревнования в Амстердаме